Ярмухамедов — фамилия; имеет женскую форму Ярмухамедова.
 Ярмухамедов, Абдулла (1896—1940) — кавалер трёх орденов Красного Знамени до учреждения ордена Ленина.
 Ярмухамедов, Шаяхмет Шамухамедович (1902—1953) — советский партийный и государственный деятель, первый секретарь Актюбинского областного комитета ВКП(б).